Bydalen kan syfta på:
Bydalen, Åre kommun – by i Åre kommun
Bydalen, Sundsvall – stadsdel i Sundsvall, Sundsvalls kommun
Bydalens köpcentrum – i stadsdelen
Bydalens gravkapell – i stadsdelen
Bydalens kyrkogård – i stadsdelen